

Geografia 
 Vibo Valentia, comune italiano
 Vibo Marina, frazione di Vibo Valentia

Altro 
 Vibo Telecom, operatore di telefonia mobile di Taiwan